Кирил Владиславович Бєлобров ( , Київ, Україна) — український фігурист, що виступає у танцях на льоду в парі з Марією Голубцовою. Майстер спорту України.

Спортивні результати

Серед дорослих

Серед юніорів

Посилання 
 

уродженці Києва
спортсмени Києва
Українські фігуристи
Учасники зимових юнацьких Олімпійських ігор 2016